Hyponephele florentina är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1938. Hyponephele florentina ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
florentina